Jméno historika a komunistického politika prof. Zdeňka Nejedlého neslo v období třetí republiky a komunistické diktatury několik dolů:

 důl Nejedlý I v Libušíně – známý též pod jménem důl Schöller, zaniklý černouhelný důl v kladensko-rakovnické pánvi
 důl Nejedlý II v Kamenných Žehrovicích – známý též pod jménem důl Wannieck, zaniklý černouhelný důl v kladensko-rakovnické pánvi
 důl Zdeněk Nejedlý I ve Rtyni v Podkrkonoší – zaniklý černouhelný důl v žacléřsko-svatoňovické uhelné pánvi
 důl Zdeněk Nejedlý II ve Rtyni v Podkrkonoší – známý též pod jménem Tmavý důl, zaniklý černouhelný důl v žacléřsko-svatoňovické uhelné pánvi
 důl Zdeněk Nejedlý v Souši – známý též pod jménem důl Julius V, zaniklý hnědouhelný důl v mostecké pánvi

Nejedlý